Edamura ist der Familienname folgender Personen:

 Rob Edamura (* 1965), kanadischer Hockeyspieler
 Takuma Edamura (* 1986), japanischer Fußballspieler